Singin' in the Rain est une chanson d'Arthur Freed enregistrée en 1929.
Singin' in the Rain est le titre original du film musical Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly (1952).
Singin' in the Rain est une comédie musicale créée en 1983.